

Persone 
 George Ravenscroft – imprenditore britannico
 John Robert Parker Ravenscroft – nome di battesimo di John Peel, giornalista, conduttore radiofonico e disc jockey britannico
 Raphael Ravenscroft – sassofonista britannico
 Thomas Ravenscroft – compositore inglese
 Thurl Ravenscroft – doppiatore statunitense

Altro 
 Salterio Ravenscroft – salterio
 Pam Ravenscroft – personaggio immaginario della serie di romanzi Ciclo di Sookie Stackhouse